Freddy Fazbear’s Pizzeria Simulator () — шестая часть в игровой франшизе Five Nights at Freddy’s, сиквел Five Nights at Freddy’s 3. Выход игры на Windows состоялся 4 декабря 2017 года, версия для Xbox One и Nintendo Switch вышла 31 октября 2020 года, 31 марта 2021 года для PlayStation 4 и 13 августа 2019 года iOS и Android.

Игровой процесс 

Игра начинается с 8-битной мини-игры, где игрок контролирует Фредди Фазбера. Цель игры состоит в том, чтобы собирать пиццы и запускать их в клиентов. Далее появляется другой — тёмный Фредди, выступающий в качестве препятствия. Затем мини-игра останавливается, и игрок переходит на туториал.

Здесь игрок оказывается сидящим за столом с кассетным магнитофоном и листом бумаги. Напротив него будет сидеть Разрушенная Бейби - перестроенная версия Цирковой Бейби (во время первой (обучающей) проверки она не будет представлять угрозу и в основной геймплей она не добавится).  Кассетный парень включает несколько звуковых шумов, чтобы проверить реакцию аниматроника, после чего происходит переход в меню игры.

Первая часть игры (режим тайкона) требует от игрока (который играет за Майкла) покупать предметы из магазина, оборудовать свою пиццерию, чтобы продвигать свой бизнес

Вторая часть игры — стандартный режим. Игрок находится в тёмном кабинете с терминалом и двумя вентиляционными проходами по бокам. Цель этой части заключается в том, чтобы выполнить все задачи, перечисленные на терминале, и не стать жертвой аниматроников. Ограничений по времени нет.

После каждой пройденной ночи игрок попадает в «Salvage Room» («Комната Спасения»), где ему будет представлен аниматроник, который был найден в аллее: Скраптрап (Уильям Афтон (Фиолетовый Человек)) (Scraptrap), Сплавленный Фредди (Molten Freddy), Разрушенная Бейби (Scrap Baby) и Лефти (Lefty) (внутри него сидит схваченная Марионетка). Игроку будет предоставлен выбор, нужно ли спасать или вернуть их на аллею. «Спасение» аниматроника даст бонус дохода. Возвращение аниматроника обратно на аллею не принесет никаких бонусов, и аниматроник не попадёт в пиццерию.

Во время «спасения» аниматроника необходимо следить за тем, чтобы он не двинулся к вам слишком близко, в противном случае он нападёт на вас, и доход от бонуса будет потерян, однако аниматроник всё равно будет продолжать охоту на игрока уже в Офисе. Аниматроники имеют 3 позы, за которыми необходимо постоянно наблюдать после каждого поднятия списка, иначе игрок будет атакован. Игрок может использовать тазер, чтобы вернуть аниматроника в стабильное положение, но каждое третье использование снижает бонус дохода. Если игрок «спасёт» аниматроника, то ночью придётся отбиваться от него.

Это делается путем выключения терминала и вентилятора, но последнее приведёт к повышению температуры. Если температура в офисе достигнет 120 градусов по Фаренгейту, игрок погибнет. Включение вентилятора снижает температуру, но вызывает шум, приманивая аниматроника в офис.

Если аниматроник находится в вентиляционном отверстии, игрок может осветить его фонариком и выиграть время. Можно использовать звук, чтобы заманить аниматроника подальше. Если игрок принимает какие-либо спонсорские предложения, он получает дополнительную сумму денег, однако реклама, представляющая собой pop-up окно, может появляться на экране терминала, создавая больше шума и блокируя доступ к терминалу в течение некоторого времени.

В Истинной концовке Элизабет Афтон (дочь Уильяма и сестра Майкла, она же Разрушенная Бейби) разговаривет с Майклом и раскрывает общие планы аниматроников. Но её прерывает Генри Эмили (бывший напарник Уильяма и второй создатель аниматроников, отец Шарлотты «Чарли» Эмили, она же Марионетка) и утверждает, что они даже не догадываются, что они в ловушке. Он благодарит Майкла за работу, «не предназначенную для него» (по словам Генри). Генри сообщает Майклу, что он для него и запланировал выход, но он считает, что «это ему не нужно» и «что это то место, где Майкл хотел остаться». В это время начинает стремительно расти температура, что свидетельтвует о том, что Генри поджёг пиццерию и начался пожар. Генри просит всех одержимых аниматроников освободиться от их душ, так как они им не принадлежат, а Уильяму он пожелал гореть в аду. После этого он делает обращение к своей дочери, где упоминает её качества: доброта, отзывчивость и стремление протянуть руку помощи. Он раскаивается перед ней в том, что когда её оставили умирать он не смог прийти к ней на помощь. Генри пожелал всем, кроме Уильяма, упокоения и завершает связь.

В результате пожара вся пиццерия «Freddy Fazbear’s Pizza Place» сгорает дотла вместе с Генри, Майклом, Разрушенной Бейби, Скраптрапом, Сплавленным Фредди и Лефти с Марионеткой внутри. Их души освобождаются, кроме Уильяма, которого спасает Кэссиди, более известный как "Мстительный дух" , заключает его в подобии персонального ада с множеством воссозданных аниматроников в качестве "демонов", чтобы мучать убийцу за его грехи.

Сюжет 
Через некоторое время после пожара в аттракционе страха "Ужас Фазбера" из третьей части, бывший партнёр серийного убийцы Уильяма Афтона, Генри Эмили, решает закончить начатую маньяком историю. Он открывает новый ресторан-пиццерию Фредди Фазбера (англ. Freddy Fazbear's Pizza Place), с целью заманить, поймать и уничтожить абсолютно всех оставшихся одержимых аниматроников в одном месте. Он создаёт специальную лабиринт-ловушку под пиццерией, чтобы спрятать туда выживших персонажей, а также распускает некий зов, который должен с помощью специальных радиочастот, заманить аниматроников в пиццерию-ловушку. Так же, Генри создаёт аниматроника Лефти, который должен найти и поймать Марионетку, пережившую пожар в хоррор-аттракционе. На работу в пиццерию нанимается Майкл Афтон в качестве владельца пиццерией.

На зов откликаются четверо роботов: разделившиеся на Разрушенную Бейби и Сплавленного Фредди остатки Эннарда, переживший пожар поломанный Спрингтрап, более известный как Скраптрап; и Лефти, успешно поймавший Марионетку. Все они по одному собираются около пиццерии на аллее, которых подбирает Майкл и прячет в лабиринте, согласно пунктам параграфа 4. В конце игры, Генри устраивает в лабиринте пожар. Оказывается, что всё это время Марионетка была одержима душой его дочери Чарли, которую убил Уильям. Он просит у неё прощения за то, что не был рядом в тот день, когда её оставили умирать, и не смог спасти её. Так же, он обращается к остальным одержимым аниматроникам, говоря, что он верит в то, что остальных может ждать упокоение, за исключением своего «старого друга» Уильяма, которого он просит не заставлять дьявола ждать его в аду. Генри и Майкл остаются в пожаре, героически погибая, думая, что закончили со всей трагической агонией.

Критика 
Freddy Fazbear’s Pizzeria Simulator получила в основном положительные оценки критиков.

Примечания 

Квесты Point-and-click
Survival horror
Игры для Windows
Игры для Android
Игры для iOS
Компьютерные игры 2017 года
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Five Nights at Freddy’s